Pierre Pujol peut désigner :
 Pierre Pujol (1966-), un homme politique français ;
 Pierre Pujol (1984-), un joueur français de volley-ball